3 miejscowości w Polsce:
 Rożnów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Rożnów – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Rożnów – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn

Miejscowość na Ukrainie:
 Rożnów – wieś w rejonie kosowskim obwodu iwanofrankiwskiego

Zobacz też 
 Nowy Rożnów
 Rożnów pod Radhoszczem
 Jezioro Rożnowskie